Bobrek (gromada w powiecie białobrzeskim) (radomski/białobrzeski)
 Bobrek (gromada w powiecie chrzanowskim)